Westmorland, comté traditionnel de l'Angleterre ;
 Comté de Westmorland, comté canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Westmorland, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick ;
 Westmorland, ancienne circonscription électorale fédérale du Nouveau-Brunswick ;
 Westmorland, ancienne circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick ;
 Westmorland, une municipalité américaine en Californie ;
 Westmorland, une  banlieue de la cité de Christchurch dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.